Dvouhra vozíčkářek ve Wimbledonu 2016 probíhala na přelomu června a července 2016. V premiérovém ročníku této soutěže na londýnském grandslamu startovalo osm tenistek.

Turnaj vyhrála 31letá nejvýše nasazená Nizozemka Jiske Griffioenová, která ve finále zdolala krajanku Aniek van Kootovou po třísetovém průběhu 4–6, 6–0 a 6–4. V osmém vzájemném duelu na majorech tak zvýšila aktivní bilanci obou hráček na 24–12. Jako historicky první wimbledonská šampionka z dvouhry vozíčkářek vybojovala čtvrtý singlový grandslamový titul.

Do žebříčku okruhu UNIQLO Tour si Griffioenová připsala 800 bodů a obdržela prémii 25 000 liber.

Nasazení hráčů 
  'Jiske Griffioenová (vítězka)
  Jui Kamidžiová (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2016